Вунсокет има више значења:
 Вунсокет (Роуд Ајланд)
 Вунсокет (Јужна Дакота)